Nizkor (The Nizkor Project) é um sítio (Internet) de pesquisa sobre o Holocausto, com ênfase especial em identificar e refutar sítios com mensagens neo-nazistas ou de negação do Holocausto.

O nome do sítio usa a palavra hebraica nizkor, com o sentido de nós vamos nos lembrar.

Ligações externas 
 The Nizkor Project 
 Objetivos do Nizkor 

Sites
Holocausto